The Prisoner – film z 1923
 The Prisoner – film z 1955
 The Prisoner – film z 2013
 The Prisoner – brytyjski serial telewizyjny z 1967
 Uwięziony – miniserial z 2009, remake serialu z 1967
 The Prisoner – siódmy album studyjny amerykańskiego pianisty i kompozytora jazzowego Herbiego Hancocka

Zobacz też 
 Prisoner